Goodwill hace referencia a varios artículos:

Deporte
Goodwill Games, (en castellano, Juegos de la Buena Voluntad) eran eventos deportivos multidisciplinarios en los que participaban atletas de diversas partes del mundo

Lugares
Goodwill (Dakota del Sur), lugar designado por el censo en Estados Unidos

Personas
Goodwill Zwelithini kaBhekuzulu, reinante Rey de los zulúes, en Sudáfrica

Contabilidad
Fondo de comercio